El término Cham puede referirse a:

Cham ciudad alemana del estado de Baviera.
Cham distrito alemán del estado de Baviera.
Cham ciudad y comuna suiza del cantón de Zug.
Cham etnia de Camboya y Vietnam.
Cham idioma del pueblo Cham.
Cham seudónimo del artista francés Amédée de Noé (1819-1879).
Cham danza budista tibetana.
Cham cóctel de agua tónica, fernet, cerveza y limón.